Of Sculptured Ivy and Stone Flowers è il secondo album pubblicato dalla doom/death metal band Novembers Doom, nel 1999.

Tracce

Formazione
 Paul Kuhr - voce
 Mary Bielich - basso
 Eric Burnley - chitarra
 Sasha Horn - batteria
 Eric Kikke - chitarra

Collegamenti esterni